Царево Поље може бити:

 Царево Поље (Јајце), насељено мјесто у општини Јајце, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Царево Поље (Јосипдол), насељено мјесто у општини Јосипдол, Република Хрватска